Door-to-door (z ang. – od drzwi do drzwi), termin oznaczający:
 door-to-door – sposób realizacji naprawy urządzenia, który polega na przesłaniu pocztą kurierską uszkodzonego sprzętu do serwisu (na koszt serwisu). Naprawione urządzenie wraca następnie przesyłką kurierską do właściciela także na koszt serwisu,
 door-to-door – pojęcie funkcjonujące w marketingu.